Les  forment une sous-famille éteinte de dinosaures à plumes, des théropodes coelurosauriens. Ils sont connus par des spécimens découverts en Amérique du Sud, Antarctique et Madagascar, qui ont vécu pendant le Crétacé supérieur, il y a de 89 à 66 millions d'années.

Genres 
Les genres suivants ont été classés parmi la sous-famille des Unenlagiinae en 2011 par F. Agnolin  et PBDB en 2022 :
 Austroraptor
 Buitreraptor
 Neuquenraptor
 Rahonavis
 Unenlagia
 Ypupiara

En 2015, une nouvelle analyse phylogénétique réalisée par Robert DePalma , ne retient que trois genres dans la sous-famille :
 Buitreraptor
 Rahonavis
 Unenlagia

Le genre Neuquenraptor est généralement considéré comme un synonyme junior d'Unenlagia.

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Article connexe 
 Unenlagia

Références 

Saurischien non avien (nom scientifique)
Dromaeosauridae
Dinosaure du Crétacé supérieur
Taxon fossile décrit en 1999
Taxon fossile décrit par José Bonaparte